La villa del mistero – film del 1916 diretto da Emilio Graziani-Walter
La villa del mistero (Muss 'em Up) – film del 1936 diretto da Charles Vidor